Die Ōji Eagles (jap. , Ōji Īgurusu) sind ein japanischer Eishockeyclub aus Tomakomai, der 1925 gegründet wurde und seit 2003 in der Asia League Ice Hockey spielt. Besitzer des Clubs ist die Firma Ōji Seishi.

Geschichte 

Die Ōji Eagles, die bereits 1925 gegründet wurden, gewannen bisher 34 Mal die All Japan Championship. Im Jahr 1966 gehörten sie zu den Gründungsmitgliedern der Japan Ice Hockey League, die sie 13× gewannen. Als die Liga 2003 zu Gunsten der Asia League Ice Hockey aufgelöst wurde, traten die Eagles auch dieser als Gründungsmitglied bei. Der größte Erfolg in der Clubgeschichte war der Gewinn der Asia League Ice Hockey in den Spielzeiten 2007/08 und 2011/12.

Saisonstatistik 
Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, SOS = Siege nach Shootout, U = Unentschieden, SON = Niederlagen nach Shootout, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen, ET = Erzielte Tore, GT = Gegentore, Pkt = Punkte

Erfolge 
 Asia League Ice Hockey (2): 2007/08, 2011/12
 Japanischer Meister (13): 1969, 1970, 1974, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1990, 1991, 1994
 All Japan Championship (34): 1932, 1935, 1947, 1950, 1951, 1952, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1964, 1966, 1968, 1969, 1973, 1976, 1977, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 2000, 2002, 2005

Stadion 
Die Heimspiele der Ōji Eagles werden in der Hakuchō Arena (, Hakuchō Arīna) in Tomakomai ausgetragen, die 4.015 Zuschauer fasst.

Bekannte Spieler 
  Wjatscheslaw Iwanowitsch Starschinow
  Sergei Wiktorowitsch Bautin
  Jason Podollan
  Jarrod Skalde
  Ricard Persson
  Barry Tallackson

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Homepage (jap.)

 
Japanischer Eishockeyclub